Fiskebäck kan syfta på:

 Fiskebäck, Göteborg – en stadsdel i Göteborg
 Fiskebäck, Habo kommun – en småort i Habo kommun